Le championnat de France amateur de football 1959-1960 est la  du championnat de France amateur, organisé par la Fédération française de football.

Il s'agit de la  disputée sous forme de championnat annuel, appelé Division Nationale, qui constitue alors le premier niveau de la hiérarchie du football français amateur. 

La compétition est remportée par le FC Annecy.

Groupe Nord 

Le groupe Nord est remporté par le Stade de Reims.

|}

Groupe Est 

|}

Groupe Ouest 

|}

L'AS Cherbourg est autorisée à utiliser des joueurs dans une équipe professionnelle à la fin de la saison, et comme le prévoit le règlement son équipe première est rétrogradée en Division d'honneur de sa Ligue.

Groupe Sud Est 

|}

Groupe Sud-Ouest 

|}

Groupe Algérie 
Le groupe Algérie est remporté par le SC Bel-Abbès.

|}

|}

Phase finale

Voir aussi 
 Championnat de France de football 1959-1960
 Championnat de France de football D2 1959-1960
 Coupe de France de football 1959-1960

Notes et références 

1959-1960
Football amateur 1959-1960
Football amateur 1959-1960
Football en France en 1959
Football en France en 1960